Верстрет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Верстрет, Бирже (род. 1994) — бельгийский футболист, защитник клуба «Кортрейк».
 Верстрет, Луи (род. 1998) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Гент».